Гаскойн (, также Gascoine или Gascoyne) — английская фамилия старофранцузского происхождения от названия региона Франции Гасконь, а также географическое название.

Известные носители фамилии 
 Гаскойн, Джордж (около 1525—1577) — английский поэт.
 Гаскойн, Дэвид (род. 1940) — новозеландский юрист.
 Гаскойн, Каролина Ли (1813—1883) — английская писательница.
 Гаскойн, Карл Карлович (1739—1806) — шотландский архитектор, механик, изобретатель, действительный статский советник.
 Гаскойн, Майк (род. 1963) — конструктор автомобилей «Формулы-1». В настоящее время главный конструктор команды Lotus Racing.
 Гаскойн, Олвери (1893—1970) — британский дипломат.
 Гаскойн, Пол (род. 1967) — английский футболист.
 Гаскойн, Сидни Чарльз Бартоломью (1915—2010, «Бен» Гаскойн) — австралийский астроном.

География 
 Гаскойн — река в Западной Австралии.
 Гаскойн — округ Западной Австралии.

См. также 
 Гасконь

Примечания